Чагодаев — русская фамилия. В ряде случаев — орфографический вариант фамилии Чегодаев.

 Чагодаев, Александр Владимирович (род. 1981, Пермь) — российский хоккеист, нападающий.
 Чагодаев, Михаил Николаевич — князь, премьер-майор, Саратовский губернский предводитель дворянства в 1816—1822 гг.

См. также 
Чагадаев 

Русские фамилии